Josip Vilfan je osebno ime več znanih Slovencev:

 Josip Vilfan (1838 - 1907), gradbenik
 Josip Vilfan (1878 - 1955), slovenski politik v Italiji, nato predsednik zveze evropskih manjšin